Chaguaramas ist der Name mehrerer Orte in Mittelamerika:
 Chaguaramas (Trinidad und Tobago)
 Chaguaramas (Guárico), Ort in Venezuela
 Chaguaramas (Bezirk), Municipio in Guárico, Venezuela
 Chaguaramas (Monagas), Parroquia in Venezuela